Bystra (geslacht), een geslacht van gewone sluipwespen

Polen

 Bystra (powiat Bielski), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Bielski
 Bystra (powiat Gorlicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Gorlicki
 Bystra (powiat Suski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Suski
 Bystra (powiat Żywiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Żywiecki
 Bystra (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Gdański
 Bystra (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Goleniowski

Slowakije
 Bystrá (okres Brezno), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Brezno
 Bystrá (okres Stropkov), een Slowaakse gemeente in de regio Prešov, in het district Stropkov

Tsjechië
 Bystrá (Tsjechië), een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina